Серге́й Соболе́вский:
 Соболевский, Сергей Александрович (1803—1870) — библиограф и библиофил, эпиграмматист, друг Пушкина.
 Соболевский, Сергей Иванович (1864—1963) — русский филолог, специалист по классической филологии, преподаватель, член-корреспондент АН СССР; брат А. И. Соболевского.